Isàvena, és un municipi de la comarca de la Ribagorça.
 Riu Isàvena, és el principal afluent del riu Éssera.
 Roda d'Isàvena, és un poble del municipi d'Isàvena.